Aranedra är ett släkte av steklar. Aranedra ingår i familjen kragglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kragglanssteklar
Aranedra